Grevelingen ist:

 ein Binnengewässer in den Niederlanden, siehe: Grevelingen (Niederlande)
 eine Stadt in Nordfrankreich, siehe: Gravelines